Овербрук, , буквально «через ручей» — название ряда географических объектов:

США 
 Овербрук (Делавэр)
 Овербрук-Шорс (Делавэр)
 Овербрук (Джорджия)
 Овербрук (Канзас)
 Овербрук (Нью-Джерси)
 Овербрук (Оклахома)
 Овербрук (Филадельфия) — район г. Филадельфия (Пенсильвания)
 Овербрук (Питсбург) — район г. Питсбург (Пенсильвания)
 Овербрук (Южная Каролина)

Канада 
 Овербрук (Оттава) — район г. Оттава